Argentinië:
 San Rafael (departement), een departement van de provincie Mendoza
 San Rafael (Mendoza), een stad in de provincie Mendoza

Bolivia:
 San Rafael (gemeente), een gemeente in de provincie José Miguel de Velasco
 San Rafael de Velasco, de hoofdplaats van de gemeente San Rafael

Chili:
 San Rafael (Chili), een gemeente in de regio Maule

Colombia:
 San Rafael (Antioquia), een gemeente in departement Antioquia

Costa Rica:
 San Rafael (kanton), een kanton van de provincie Heredia
 San Rafael (Alajuela), een plaats in de provincie Alajuela
 San Rafael (Cartago), een plaats in de provincie Cartago
 San Rafael (Heredia), een plaats in de provincie Heredia
 San Rafael de Escazú, een plaats in de provincie San José

El Salvador:
 San Rafael (Chalatenango), een gemeente in het departement Chalatenango
 San Rafael Cedros, een gemeente in het departement Cuscatlán
 San Rafael Obrajuelo, een gemeente in het departement La Paz
 San Rafael Oriente, een gemeente in het departement San Miguel

Filipijnen:
 San Rafael (Bulacan), een gemeente in de provincie Bulacan
 San Rafael (Iloilo), een gemeente in de provincie Iloilo

Honduras:
San Rafael (Honduras), een gemeente in het departement Lempira

Nicaragua:
 San Rafael del Norte, een gemeente in departement Jinotega
 San Rafael del Sur, een gemeente in departement Managua	

Peru:
 San Rafael (district), een district in de provincie Bellavista

Spanje:
 San Rafael (Ibiza), een dorp op het eiland Ibiza

Venezuela:
 San Rafael de Carvajal, een gemeente in de staat Trujillo
 San Rafael de Onoto, een gemeente in de staat Portuguesa

Verenigde Staten:
 San Rafael (Arizona), een voormalige plaats in Pima County in Arizona
 San Rafael (Californië), een stad in Marin County in Californië
 San Rafael (New Mexico), een dorp in Cibola County in New Mexico
 San Rafael Mountains, een bergketen in Santa Barbara County in Californië

Zie ook 
aartsengel Rafaël, ook bekend als Sint-Rafaël en (vertaald) San Rafael